Ghandour ist der Familienname folgender Personen:

 Ali Ghandour (* 1983), deutsch-marokkanischer muslimischer Theologe und Buchautor
 Gamal al-Ghandour (* 1957), ägyptischer Fußballschiedsrichter